Rattey steht für:

 einen Ortsteil der Gemeinde Schönbeck in Mecklenburg-Vorpommern

Rattey ist der Familienname folgender Personen

 Sabrina Rattey (* 1980), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Rattay